Дранишников — фамилия; имеет женскую форму Дранишникова.
 Дранишников, Александр Николаевич — российский математик, доктор физико-математических наук. 
 Дранишников, Василий Васильевич (1936—2019) — советский и российский график, заслуженный художник Российской Федерации (1998), член-корреспондент РАХ (2007).
 Дранишников, Владимир Александрович (1893―1939) ― советский дирижёр, заслуженный артист РСФСР.

См. также 
 Дранишник — ручей во Всеволожском районе Ленинградской области.